Brod luđaka, alegorijski pojam.
Brod luđaka (djelo Sebastiana Branta)(eng. The Ship of Fools)
Brod luđaka (djelo Katherine Anne Porter) (eng. The Ship of Fools)
Brod luđaka (djelo Dave Stonea) (eng. The Ship of Fools), spin-off Doctora Whoa
Brod luđaka (djelo Richarda Paula Russa)
Brod luđaka (eng. The Ship of Fools), kratka priča Charlesa Strossa iz zbirke Toast: And Other Rusted Features
Brod luđaka (špa. La nave de los locos), roman Cristine Peri Rossi
Brod luđaka (eng. The Ship of Fools), roman Gregoryja Normintona
Brod luđaka (slika Hieronymusa Boscha)
 Brod luđaka, niz četiriju slika Luciena Smitha
Brod luđaka (2017.), film snimljen po romanu Katherine Anne Porter
Ship of Fools (skladba sastava Erasurea)
Ship of Fools (skladba Roberta Planta)